Desertshore — третий сольный и четвёртый в целом студийный альбом немецкой певицы и композитора Нико, изданный в декабре 1970 г. фирмой Reprise Records.

Об альбоме
Продюсерами диска стали Джон Кейл (с которым Нико годом ранее записала альбом The Marble Index) и Джо Бойд. Подобно своему предшественнику (The Marble Index, 1969), Desertshore выдержан в экспериментальном минималистском духе с элементами неоклассики. Саймон Рейнольдс отмечает, что «в лирическом отношении такие песни, как „Janitor of Lunacy“ или „Afraid“, кажутся такими же мрачными, как и прежние её вещи, но на сей раз сквозь мрак проглядывают проблески нежности — хотя в целом и здесь она производит впечатление человека, отчаянно сопротивляющегося ужасающей внутренней пустоте в своей душе»<ref>[https://www.theguardian.com/music/2007/mar/16/popandrock3 From the Velvets to the void by Simon Reynolds] , Guardian, 16 March 2007</ref>. Trouser Press называет аранжировки Desertshore «несколько менее „готическими“, чем на Marble Index» и добавляет, что, «как доказывает этот альбом, пение Нико а-капелла может быть не менее леденящим душу, чем на фоне саундтрека для фильма ужасов». Обозреватель Pitchfork Media назвал Desertshore «более открытым и менее клаустрофобичным», чем Marble Index, но раскритиковал его за «излишне мягкие, даже слащавые» моменты — такие, как «слезливая» фортепианная баллада «Afraid». Тем не менее, в целом Desertshore обычно называют одним из лучших альбомов Нико.

На обложке альбома размещен кадр из фильма Филиппа Гарреля «Внутренняя рана» (La cicatrice interieure), в котором снялись Нико, её сын Ари Булонь и сам режиссёр. Несколько песен с Desertshore были включены в саундтрек к фильму.

Песня «Le Petit Chevalier» исполняется сыном певицы, Ари Булонем (р. 1962). «Janitor of Lunacy» посвящена покойному Брайану Джонсу, «The Falconer» — Энди Уорхолу.

В 2000 г. свою версию композиции «Abschied» (рус. «Прощание») записал дарквейв-ансамбль Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows (альбом «Dead Lover's Sarabande - Face Two»). Кавер-версия песни «Afraid» исполнялась на концертах Antony and the Johnsons.

 The Desertshore Installation 
В 2008 г. индастриал-коллективом Throbbing Gristle было принято решение записать свою версию Desertshore. Продолжавшиеся три дня 12-часовые сессии были записаны на аудио и изданы под названием The Desertshore Installation. В 2012 Throbbing Gristle объявили о грядущем выпуске полностью перезаписанной версии Desertshore. Трибьют-альбом был выпущен в паре с авторской пластинкой The Final Report''; по заявлению музыкантов, этот двойной релиз станет последним в дискографии группы. В записи приняли участие такие исполнители, как Энтони Хигарти, Бликса Баргельд, Марк Алмонд и Саша Грей

Список композиций 
Все композиции написаны Нико.
 «Janitor of Lunacy» — 4:01
 «The Falconer» — 5:39
 «My Only Child» — 3:27
 «Le Petit Chevalier» — 1:12
 «Abschied» — 3:02
 «Afraid» — 3:27
 «Mütterlein» — 4:38
 «All That Is My Own» — 3:54 #

Примечания

Ссылки 
 Desertshore на discogs.com

Альбомы 1970 года
Альбомы Нико
Альбомы Reprise Records
Альбомы, спродюсированные Джоном Кейлом